Fellner Ferenc (1847–1913) kötélverőmester, műkedvelő kertész, botanikus
 Fellner Ferenc (1900–1966) orvos, operaénekes
 Fellner Ferenc (1923–1997) állatorvos